Cornelia är ett släkte av insekter. Cornelia ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lyktstritar